

Sciences et techniques 
 La Matamata (Chelus fimbriata) est une espèce de tortues d'eau douce d'Amérique du Sud.

Culture et société 
 Matamata et Pilipili est un film de 1996 sur le travail cinématographique du réalisateur belge Albert Van Haelst.

Toponyme 

 Matamata, une ville de Nouvelle-Zélande près de laquelle ont été tournées des scènes du Seigneur des anneaux ;
 le district de Matamata-Piako, dans la région du Waikato (île du Nord, Nouvelle-Zélande) ;
 Matamata, un village de Tunisie où ont été tournées des scènes de Star Wars.